Olympiades (Parijs) - een wijk in Parijs
Olympiades (metrostation) - een metrostation in de wijk Les Olympiades
Paris, 13th District - een Franse film uit 2021, die in Frankrijk uitgebracht werd als Les Olympiades